Peter Goodfellow ist der Name folgender Personen:

* Peter Goodfellow (Politiker), neuseeländischer Geschäftsmann und Politiker (National Party) 
 Peter N. Goodfellow (* 1951), britischer Genetiker